Ingolitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Ingolitsch (* 1992), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Sandro Ingolitsch (* 1997), österreichischer Fußballspieler